Adjan steht für:
 Adjan (Benin), Arrondissement in Benin

Adjan ist der Familienname folgender Personen:
 Sergei Iwanowitsch Adjan (1931–2020), sowjetischer bzw. russischer Mathematiker